Creutziger ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Creutziger (um 1500–1535), deutsche Kirchenlieddichterin, siehe Elisabeth Cruciger
 Georg Creutziger (1575–1637), deutscher lutherischer Theologe, Philosoph und Hochschullehrer 
 Matthias Creutziger (* 1951), deutscher Fotograf